Уйгурска азбука може да се отнася за:

 Староуйгурска азбука, вариант на согдийската азбука, използван през 8-18 век
 Вариант на арабската азбука, използван от уйгурите в Китай
 Вариант на кирилицата, използван от уйгурите в бившия Съветски съюз
 Вариант на латиницата, използван в миналото от уйгурите в Китай

Вижте също 
 Орхонска писменост